«Сокол» — название хоккейных клубов:
 «Сокол» — хоккейный клуб из Киева, Украина.
 «Сокол» — хоккейный клуб из Красноярска.
 «Сокол» — хоккейный клуб из Новочебоксарска.
 «Сокол» — хоккейный клуб из Луховиц (Московская область).